Labiérnago puede referirse a:
El nombre común de la planta Phillyrea angustifolia;
El nombre común de la planta Phillyrea latifolia.